Осадца — українське прізвище.

 Аполінарій Осадца — український архітектор у США.
 Віталій Осадца — український волейболіст.
 Михайло Осадца — композитор, релігійний діяч, засновник і диригент хору «Боян».
 Михайло Осадца — мовознавець.

Див. також 
 Михайло Осадца

Українські прізвища